Dunoyer je priimek več oseb:
 Charles Dunoyer, francoski ekonomist
 Eugène-Charles Dunoyer de Ségonzac, francoski general